Nankangia jiangxiensis es la única especie conocida del género extinto Nankangia de dinosaurio terópodo ovirraptórido, que vivió a  finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 68 y 65,5 millones de años, en el Maastrichtiense, en lo que hoy es Asia. Coexistió con al menos otras cuatro cenagnatidos, incluyendo un oviraptoido sin nombre, Banji long, Ganzhousaurus nankangensis y Jiangxisaurus ganzhouensis. La relativamente corta sínfisis mandibular dentaria y no inclinada hacia abajo de Nankangia sugiere que puede haber tenido una dieta más herbívora que carnívora.

Descripción
Nankangia se distingue de todos los demás oviraptorosáuridos por una combinación de rasgos, algunos de los cuales son autapomórficos, es decir, únicos. En la superficie ventral cerca de la base del proceso transversal de las vértebras dorsales están presentes dos fosas infradiapofisarias . Las vértebras sacras tienen fosas neumáticas en forma de hendidura . Las espinas neurales de las vértebras caudales anteriores son más anchas transversalmente que anteroposteriormente, formando una gran fosa posterior con un área central rugosa. Estas vértebras poseen una fosa grande en la superficie anterior de la base del proceso transversal, la fosa infraprezygapofiseal¡ y también una fosa infradiapofiseal en la superficie ventral del proceso transversal.

El fémur y la tibia de Nankangia tienen aproximadamente la misma longitud. Su cuello femoral se extiende dorsomedialmente a unos 90 ° del eje. Tiene una relación relativamente pequeña de altura a longitud de ilion, de 0.36, que es adicionalmente más corta que el fémur como se ve en Yulong y Khaan. El ilion de Nankangia tiene una forma única, y entre los oviraptorosádos, se asemeja a la ilia de Chirostenotes, Rinchenia , Heyuannia y Shixinggia y se diferencia claramente de la ilion de Luoyanggia. Debido a la falta de elementos correspondientes bien conservados entre los especímenes de Nankangia y Wulatelong , de la Formación Wulansuhai de Mongolia Interior. Lü et al. en 2013 no pudieron diferenciar entre ellos.

El extremo rostral de la región sinfisaria mandibular no se desacelera en Nankangia, como en los caenagnátidos, Incisivosaurus , Luoyanggia y Ganzhousaurus. A diferencia de la sínfisis mandibular en forma de V de Luoyanggia, Nankangia y otros oviraptorosáuridos tienen una sínfisis mandibular en forma de U. Aunque Nankangia y Jiangxisaurus poseen mandíbulas inferiores similares, el margen medial del húmero está más curvado medialmente en Nankangia que en Jiangxisaurus. Basado en su posición filogenética, Nankangia muestra otras cinco autapomorfías posibles, que incluyen un acromión que se proyecta hacia delante , trocánter anterior y mayor separados, extensión dorsoventral del pedúnculo púbico que es más profundo que el pedúnculo isquiático y la falta de una porción sinfisaria descendente del dentario. Este último rasgo es compartido con el Ganzhousaurus y jiangxisaurus , lo que sugiere un principalmente herbívoro dieta, mientras que Banji y otro ovirptórido sin nombre de la misma formación pueden haber sido más carnívora, ya que llevan una sínfisis mandibular inclinada hacia abajo.

Descubrimiento e investigación

Nankangia fue descrita y nombrada por primera vez por Lü Junchang, Yi Laiping, Zhong Hui y Wei Xuefang en 2013 y la especie tipo es Nankangia jiangxiensis. El nombre genérico rinde homenaje a la unidad administrativa china del condado de Nankang en la provincia de Jiangxi y el nombre específico rinde homenaje a la provincia donde se encuentra el sitio holotipo en la ciudad de Nankang. El holotipo fue encontrado en 2010 en la ciudad de Longling de Nankang, ciudad de Ganzhou, por un agricultor local que lo donó al Museo de Historia Natural de Ganzhou. Fue recolectado de la Formación Nanxiong , que data probablemente de la etapa de Maastrichtiense del Cretácico Tardío.

Nankangia es conocida únicamente por el holotipo GMNH F10003, una mandíbula inferior parcial y un esqueleto postcraneal parcial de un solo individuo, alojado en el Museo de Historia Natural de Ganzhou, ciudad de Ganzhou, provincia de Jiangxi. El material postcraneal incluye cinco vértebras dorsales completas, una y media vértebra sacras, nueve vértebras caudales completas y dos parciales , ambos escapulocoracoides, una fúcula incompleta , un húmero derecho casi completo , la ilía completa derecha y la mayoría de la ilia izquierda, El derecho completa y la mayor parte de la izquierda huesos púbicos , el derecho completa y una parcial izquierda ischia , ambos fémures , derecho tibia , y algunos dorsales costillas.

Clasificación 
La posición filogenética de Nankangia fue explorada por Lü et al. en 2013 utilizando la matriz de datos publicada con la descripción de Yulong . La topología obtenida se resolvió, con la excepción de una politomía entre los "Ingeniinae", Oviraptor y el resto de las Oviraptorinae. Lü y col. en 2013 sugirieron que Nankangia puede formar un clado con Gigantoraptor y Chirostenotes y por lo tanto se abstuvo de incluir los dos primeros taxones en los Oviraptoridae, a pesar de que esto no fue respaldado por su análisis filogenético. Sin embargo, Oviraptoridae se define actualmente como un taxón a base de tallo que excluye cenagnátidos pero incluye Oviraptor, y Lü et al no sugirieron una definición alternativa en 2013. El análisis filogenético de Lü et al. de 2017 lo recuperaron como un oviraptorido estrechamente relacionado con Yulong y Nomingia.

Filogenia

Cladograma basado en el análisis de Lü y colaboradores.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Oviraptorosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia